Jordan Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten von Amerika:

 Jordan Island (Hancock County, Maine)
 Jordan Island (Piscataquis County, Maine)
 Jordan Island (North Carolina)